Gynandropus är ett släkte av skalbaggar. Gynandropus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Gynandropus